Sangkha (în ) este un district (Amphoe) din provincia Surin, Thailanda, cu o populație de 126.872 de locuitori și o suprafață de 1.009,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 187 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Surin